VI-й московский международный хоккейный турнир Приз «Известий» прошёл с 13 по 23 декабря 1972 года в Москве.

Фаворитами турнира «Приз „Известий“»-72 считались два чемпиона: чемпион мира 1972 года — команда Чехословакии и олимпийский чемпион — сборная СССР. Однако значительно обновившая свои ряды чехословацкая дружина на московском льду смогла одолеть лишь одного соперника — молодую команду Польши. Победителями турнира стали уверенно выступавшие советские хоккеисты, которые и завоевали главную награду — цветок, искусно выполненный из уральских камней-самоцветов, а также переходящий приз Федерации хоккея СССР. Два других призовых цветка достались командам Чехословакии и Швеции, набравшим очков поровну. Лишь лучшая разность шайб вывела чемпионов мира на второе место.

Таблица 
{| class="wikitable" style="font-size: 95%; text-align: center;"
|- align=center
!width="15"|М
!width="200"|Сборная
!width="6" rowspan="6"|
!width="35"|1
!width="35"|2
!width="35"|3
!width="35"|4
!width="35"|5
!width="6" rowspan="6"|
!width="20"|И
!width="20"|В
!width="20"|Н
!width="20"|П
!width="50"|Ш
!width="40"|Очки
|-
|1||style="text-align: left;"| СССР
|~ ||8:4 ||10:2 ||11:3 ||5:1
|4 ||4 ||0 ||0 ||34—10 ||8
|-
|2||style="text-align: left;"| ЧССР
|4:8 ||~ ||2:2 ||1:1 ||3:0
|4 ||1 ||2 ||1 ||10—11 ||4
|-
|3||style="text-align: left;"| Швеция
|2:10 ||2:2 ||~ ||3:1 ||2:2
|4 ||1 ||2 ||1 ||9—15 ||4
|-
|4||style="text-align: left;"| Финляндия
|3:11 ||1:1 ||1:3 ||~ ||3:2
|4 ||1 ||1 ||2 ||8—17 ||3
|-
|5||style="text-align: left;"| Польша
|1:5 ||0:3 ||2:2 ||2:3 ||~
|4 ||0 ||1 ||3 ||5—13 ||1
|}
М — итоговое место, И- игры, В — выигрыш, Н — ничья, П — проигрыш, Ш — забитые-пропущенные шайбы

 Состав команды-победительницы СССР Тренеры:''' Всеволод Бобров, Борис Кулагин

Награды

См. также 
 Приз Известий
 Кубок Первого канала (хоккей)

1972
1972 год в хоккее
1972 год в СССР
Декабрь 1972 года